Бори́с Бори́сович Коле́сников (27 июня 1977, Москва, СССР — 16 июня 2014, Москва, Российская Федерация) — генерал-майор полиции, в 2012—2014 годах служивший заместителем начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Основной фигурант «Дела ГУЭБиПК и генерала Сугробова».

Биография 

Вместе со своим будущим начальником генералом Д. А. Сугробовым начал работать милиционером, потом в региональном отделе по борьбе с организованной преступностью УВД Северного административного округа Москвы. В 1999 году Колесников и Сугробов перешли в центральное региональное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

С 2001 года — оперативники в главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу. Затем Борис Колесников — начальник отдела 10-го оперативно-разыскного бюро (занимавшегося борьбой с организованной преступностью) департамента экономической безопасности МВД России

С августа 2011 года (после реорганизации МВД) — начальник управления «Б» (занимающегося расследованием преступлений в бюджетной сфере) нового ведомства — Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК).

С августа 2012 года — полковник и заместитель начальника ГУЭБиПК, курирует управления «Б» (преступления в бюджетной сфере), «К» (борьба с коррупцией) и «М» (расследование преступлений в сфере машиностроения и металлургии).

В октябре 2013 года получил специальное звание генерал-майора полиции.

Борис Колесников был женат, у него трое несовершеннолетних детей.

27 апреля 2017 года признан виновным Московским городским судом в создании совместно с Сугробовым Д.А. преступного сообщества, многочисленных провокациях взяток с 2011 по 2014 годы. Этим же приговором осуждены еще несколько руководителей и сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ.

Уголовное преследование в отношении Колесникова осуществлялось посмертно по причине возражения его родственников против прекращения уголовного дела в связи со смертью. Суд, с учетом доказанности вины Колесникова, уголовное дело в отношении него прекратил.

Служебная деятельность 

Руководил и участвовал в следующих расследованиях и разоблачениях:
 крупные махинации чиновников в Кабардино-Балкарии;
 аферы с закупками томографов, изобличённые президентом Дмитрием Медведевым;
 расследование в отношении главврача поликлиники № 2 управления делами президента Анатолия Бронтвейна, подозреваемого в получении «отката» за заключение госконтракта;
 расследование в отношении и. о. руководителя подмосковного управления Росреестра Ольги Ждановой, подозреваемой в получение взятки за регистрацию недвижимости;
 расследование в отношении одного из руководителей Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса, получившего взятку за назначение на должность;
 расследование дела «Оборонсервиса»;
 расследование в отношении заместителя директора Онкологического центра им. Герцена Сергея Безяева, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактом;
 расследование в отношении директора департамента Счётной палаты Александра Михайлика, подозреваемого в получении взятки за организацию внеплановой проверки ФГУП «Спорт-инжиниринг»;
 организовал оперативно-розыскные мероприятия в отношении начальника отдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Дениса Евдокимова .

Дело в отношении сотрудников ФСБ 

В конце 2013 года ведомство генерала Колесникова начало разработку в отношении неких Игоря Леонидовича и Валерия Александровича. Впоследствии в СМИ утверждалось, что Валерий Александрович — руководитель общественного фонда бывших сотрудников ФСБ, второе лицо — Игорь Леонидович Дёмин, замначальника 6-й службы 9-го управления ФСБ Ивана Ткачёва.

Один из посредников, задействованных в разработке сотрудников ФСБ, сдал оперативную информацию разрабатываемому ведомству, в результате чего ФСБ инициировало ответное расследование, арест подчинённых генерала, и в феврале вызов его самого в Следственный комитет в качестве свидетеля на допрос, перешедший в арест.

Cуществует версия «Новой газеты», по которой дело, в рамках которого полицейские подвели к замначальнику 6-й службы УСБ ФСБ Игорю Демину своего агента, оказалось частью изящной комбинации особистов Лубянки, которые, якобы, сами инициировали этот оперативный подход и убедили в его надежности Колесникова, а в конечном счете посадили полицейских по обвинению в провокации взятки и создании ОПС.

В марте 2014 года президент лишил генерала Колесникова должности. В начале апреля 2014 Колесников направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину, изложив свою версию событий. В мае генерал стал одну за другой получать в СИЗО «бытовые» черепно-мозговые травмы. Подал жалобу в ЕСПЧ, утверждая, что его жизни угрожает опасность.

После задержания у Колесникова Б.Б. было выявлено множество объектов дорогостоящей недвижимости, записанной на мать и организацию, на которые был наложен арест: нежилые помещения площадью 916,4 кв.м., 807,1 кв.м., 1 067,9 кв.м, три  машино-места. Как отметил суд,  у матери Колесникова не было финансовой возможности самостоятельно приобрести несколько значительных по площадям объектов дорогостоящей недвижимости в г.Москве, а из протокола обыска в кабинете Колесникова Б.Б. от 28.02.2014г. следует, что в его бумагах были обнаружены документы, касающиеся доходов от использования зарегистрированной на мать недвижимости.

Также, многочисленные объекты недвижимости, стоимостью более 230 млн. рублей, были выявлены у начальника Колесникова Б.Б. – Сугробова Д.А., записанные на его жену: помимо квартиры и двух машиномест, также недвижимое имущество площадью 233,24 кв.м., 130,68 кв.м., 126,20 кв.м., 424,61 кв.м., 424,61 кв.м и 68,01 кв.м. Как отметил сам Сугробов Д.А. в своем письме на имя Путина В.В.: "никто из членов моей семьи никогда не занимался коммерцией и  не работал в коммерческих структурах...".

16 июня 2014 года во время допроса в Следственном комитете Колесников выпал с балкона 6 этажа и разбился насмерть. Согласно официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

После отставки из ФСБ главного оппонента этих опальных генералов Феоктистова, который и руководил операцией задержания Дениса Сугробова и Бориса Колесникова, Верховный суд существенно смягчил  приговор Сугробову, что, по мнению его адвоката, свидетельствовало о невиновности: «Как мы считаем, это означает, что преступление не подтвердилось, но у нас система не умеет признавать ошибок», — сказал Исецкий.​ Вместе с тем, полковник Сергей Новиков, который возглавлял следствие по делу бывшего генерала Дениса Сугробова получил повышение и был назначен Путиным на пост старшего следователя при главе СКР Александре Бастрыкине.

Версии гибели 
По версии Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и ФСБ России Колесников являлся  высокопоставленным чиновником, создавшим вместе с Сугробовым организованное преступное сообщество из сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, целью которого была провокация взяток и фабрикация уголовных дел с целью последующего продвижения по службе, получения ведомственных и иных наград. После ареста Колесников  разбил себе голову об стенку в СИЗО, а затем выбросился с 6-го этажа СКР.

Другими СМИ и родственниками Колесников представляется как борец с коррупцией, которого арестовали после попытки разоблачения высокопоставленного взяточника-генерала ФСБ, затем несколько раз пробили ему в СИЗО голову и после допроса в СКР выбросили с 6-го этажа.

Существует мнение, что ситуация возникла в связи с пресечением работы «обнального рынка» терминалов наличной оплаты, мероприятия по декриминализации которых курировали генералы Сугробов и Колесников . Эту версию популяризировал глава Серпуховского района Александр Шестун.

Примечания 

Милиционеры России
Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)
Погибшие в результате падения с высоты
Коррупция в России
Похороненные на Востряковском кладбище